Legionowo – miasto w woj. mazowieckim, siedziba powiatu legionowskiego
 Legionowo – część miasta Dąbrowa Górnicza
 Legionowo – część wsi Gozdy w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Brzeźnio